Az év magyar úszója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Úszó Szövetség. A díjat legtöbb alkalommal Cseh László (10) valamint Egerszegi Krisztina és Hosszú Katinka (9-9) nyerte el.

Díjazottak

Többszörös nyertesek

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 865. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974–1993)
Magyar sportévkönyv (1994–2010)

Magyar úszás
Díjazott magyar sportolók